Crottendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Crottendorf, Gemeinde im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Anger-Crottendorf, Ortsteil der kreisfreien Stadt Leipzig, Sachsen
 Crottendorf (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern

 Wasserburgstall Crottendorf, abgegangene Wasserburg bei Bindlach im Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Krottorf
 Krottendorf
 Grottendorf